Alfredo Proia (1890-1950) – giornalista, produttore cinematografico e politico italiano
Federico Proia (1996) – calciatore italiano
Gianni Proia (1921) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
Karin Proia (1974) – attrice, regista e sceneggiatrice italiana